Досымов:
 Досымов, Есен Досымович (1903—1942) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Досымов, Лесбек Калыбекович (род. 1982) — казахстанский футболист.

Примечания